Als Kreisleitung wurde umgangssprachlich verkürzt die

NS-Kreisleitung

und die

SED-Kreisleitung

bezeichnet.

Darüber hinaus gab es den Begriff in der DDR bei der FDJ oder beim Kulturbund der DDR – heute ist er beim Deutschen Roten Kreuz DRK gebräuchlich.